Марк Перріш (,  2 лютого 1977, Блумінгтон) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції правого нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

1996 року був обраний на драфті НХЛ під 79-м загальним номером командою «Колорадо Аваланч».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Міннесота Вайлд», «Даллас Старс», «Тампа-Бей Лайтнінг» та «Баффало Сейбрс».

Загалом провів 749 матчів у НХЛ, включаючи 27 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 22 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2002.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Колорадо Аваланш»
Спортсмени з Міннесоти